Осыковатое — название населённых пунктов на Украине:

 Осыковатое — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.
 Осыковатое — село в Бобринецком районе Кировоградской области.
 Осыковатое — село в Кропивницком районе Кировоградской области.